Een verkeersweg:
A28 (België)
A28 (Duitsland), zie Bundesautobahn 28
A28 (Frankrijk)
A28 (Groot-Brittannië)
A28 (Italië)
A28 (Nederland), zie Rijksweg 28
A28 (Noord-Ierland)
A28 (Portugal)
A-28 (Spanje)
A28 (Zwitserland)